HMS Kangaroo je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Kangaroo (1795) 
 HMS Kangaroo (1805) 
 HMS Kangaroo (1818) 
 HMS Kangaroo (1829) 
 HMS Kangaroo (1852) 
 HMS Kangaroo (1900)

Kangaroo